{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (85501) - || 1997 TP23 || 9 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85502) - || 1997 TZ23 || 11 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85503) - || 1997 TF25 || 10 oktober 1997 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (85504) - || 1997 TC26 || 11 oktober 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85505) - || 1997 UU3 || 26 oktober 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85506) - || 1997 UU4 || 19 oktober 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85507) - || 1997 UD5 || 21 oktober 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85508) - || 1997 UD7 || 23 oktober 1997 || Kleť || Kleť
|-
| (85509) - || 1997 UY7 || 28 oktober 1997 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (85510) - || 1997 UZ7 || 29 oktober 1997 || Kleť || Kleť
|-
| (85511) Celnik || 1997 UR10 || 30 oktober 1997 || Solingen || B. Koch
|-
| (85512) Rieugnie || 1997 UW10 || 29 oktober 1997 || Ramonville || C. Buil
|-
| (85513) - || 1997 UE11 || 31 oktober 1997 || Oohira || T. Urata
|-
| (85514) - || 1997 UD16 || 23 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85515) Annakukharskaya || 1997 UT24 || 26 oktober 1997 || Cima Ekar || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (85516) Vaclík || 1997 VF || 2 november 1997 || Kleť || Kleť
|-
| (85517) - || 1997 VL1 || 1 november 1997 || Oohira || T. Urata
|-
| (85518) - || 1997 VC3 || 6 november 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85519) - || 1997 VR8 || 3 november 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85520) - || 1997 WO2 || 23 november 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85521) - || 1997 WW2 || 23 november 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85522) - || 1997 WT4 || 20 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85523) - || 1997 WM5 || 23 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85524) - || 1997 WZ8 || 21 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85525) - || 1997 WJ10 || 21 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85526) - || 1997 WM10 || 22 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85527) - || 1997 WT10 || 22 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85528) - || 1997 WP12 || 23 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85529) - || 1997 WW12 || 23 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85530) - || 1997 WN15 || 23 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85531) - || 1997 WU17 || 23 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85532) - || 1997 WD21 || 23 november 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (85533) - || 1997 WM22 || 28 november 1997 || Caussols || ODAS
|-
| (85534) - || 1997 WB26 || 23 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85535) - || 1997 WZ27 || 29 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85536) - || 1997 WN31 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85537) - || 1997 WP31 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85538) - || 1997 WW34 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85539) - || 1997 WG37 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85540) - || 1997 WP37 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85541) - || 1997 WX37 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85542) - || 1997 WU41 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85543) - || 1997 WP46 || 26 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85544) - || 1997 WJ50 || 28 november 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85545) - || 1997 WL55 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85546) - || 1997 XH1 || 3 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85547) - || 1997 XF10 || 5 december 1997 || Cloudcroft || W. Offutt
|-
| (85548) - || 1997 XX13 || 4 december 1997 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (85549) - || 1997 YH || 18 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85550) - || 1997 YW || 20 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85551) - || 1997 YZ1 || 21 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85552) - || 1997 YR7 || 28 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85553) - || 1997 YK10 || 28 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85554) - || 1997 YF14 || 31 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85555) - || 1997 YG14 || 31 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85556) - || 1997 YV16 || 29 december 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85557) - || 1997 YY16 || 30 december 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85558) - || 1998 AB3 || 3 januari 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85559) Villecroze || 1998 AC5 || 8 januari 1998 || Dominion || S. Banh
|-
| (85560) - || 1998 BN || 18 januari 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85561) - || 1998 BF2 || 20 januari 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85562) - || 1998 BC3 || 18 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85563) - || 1998 BF7 || 24 januari 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (85564) Emilia || 1998 BU7 || 17 januari 1998 || Bologna || Osservatorio San Vittore
|-
| (85565) - || 1998 BD9 || 25 januari 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (85566) - || 1998 BM9 || 18 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85567) - || 1998 BU9 || 22 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85568) - || 1998 BN14 || 17 januari 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (85569) - || 1998 BG18 || 22 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85570) - || 1998 BU20 || 22 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85571) - || 1998 BV21 || 23 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85572) - || 1998 BY28 || 25 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85573) - || 1998 CE || 1 februari 1998 || Kleť || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (85574) - || 1998 CG || 1 februari 1998 || Kleť | J. Tichá, M. Tichý
|-
| (85575) - || 1998 DC1 || 19 februari 1998 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| (85576) - || 1998 DH1 || 19 februari 1998 || Kleť || Kleť
|-
| (85577) - || 1998 DC2 || 21 februari 1998 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| (85578) - || 1998 DP13 || 26 februari 1998 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| (85579) - || 1998 DQ19 || 24 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85580) - || 1998 DO20 || 28 februari 1998 || Les Tardieux || M. Bœuf
|-
| (85581) - || 1998 DZ20 || 22 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85582) - || 1998 DW24 || 23 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85583) - || 1998 EV10 || 1 maart 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85584) - || 1998 EN20 || 3 maart 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85585) Mjolnir || 1998 FG2 || 21 maart 1998 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (85586) - || 1998 FP8 || 21 maart 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85587) - || 1998 FE14 || 25 maart 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (85588) - || 1998 FA15 || 25 maart 1998 || Stroncone || Stroncone
|-
| (85589) - || 1998 FE25 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85590) - || 1998 FC39 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85591) - || 1998 FR46 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85592) - || 1998 FN47 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85593) - || 1998 FD57 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85594) - || 1998 FT60 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85595) - || 1998 FB71 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85596) - || 1998 FU77 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85597) - || 1998 FF82 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85598) - || 1998 FZ86 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85599) - || 1998 FX87 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (85600) - || 1998 FU93 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten